6B steht für:

 Blue Scandinavia, ehemalige schwedische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 TUIfly Nordic, schwedische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 sehr weich, tiefschwarz, siehe Härtegrad (Bleistift)

6b steht für:

  Bundesdatenschutzgesetz, gesetzliche Regelung zur „Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optischelektronischen Einrichtungen“; siehe Videoüberwachung
  Einkommensteuergesetz, gesetzliche Regelung zur „Übertragung stiller Reserven bei der Veräußerung bestimmter Anlagegüter“; siehe Verdeckte Einlage

6B